Джо́зеф Ма́ксвелл (Джо) Де́мпси (; род. 22 июня 1987, Ливерпуль, Англия) — британский  актёр, наиболее известен ролью Криса в сериале «Молокососы» и ролью Джендри в сериале «Игра престолов».

Карьера 
Джозеф получил актёрское образование в Central Junior Television Workshop, в Ноттингеме, Великобритания. Также обучался в школе Вест Бридгфорд () в Ноттингемшире.

Сейчас он является лицом фирмы Clearasil в Великобритании.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании